Con el nombre Tony Moran o Anthony Moran nos podemos referir a varias personas distintas:
 Tony Moran (n. 1957), actor estadounidense conocido fundamentalmente por ser la cara de Michael Myers en Halloween; o
 Tony Moran (n. 1972), disc jockey y remixer estadounidense.